Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Anastasija Myskina 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Serena Williams (campionessa)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Justine Henin (semifinali)
 Kim Clijsters (semifinali)

 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (finale)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 2002